Мы умеренные () — центристский избирательный альянс, учреждённый 11 августа 2022 года.

Состав

Учредители 
 Мы с Италией;
 Италия в центре;
 Мужественная Италия;
 Союз Центра.

Ассоциированные члены 
 Эпоха возрождения;
 Партия европейцев и либералов.

Региональные члены 
 Ответственная автономия;
 Популярная Лигурия;
 Альянс Центра;
 Популярная верфь.

Результаты выборов

Национальный парламент Италии

Региональные парламенты Италии

Примечания 

Политические партии Италии
Правоцентристские партии
Христианско-демократические партии
Консервативные партии